Kulyay kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qolhak-e Soflá, ort, Nordkhorasan,

Litauen 

 Kuliai, ort, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar